BIEK steht für:
 Bundesverband Paket und Expresslogistik 

Biek ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Biek (* 1997), deutscher Fußballspieler